Пол Новак (; 14 марта 1914, Саут-Бенд, штат Индиана, США — 10 января 1983, Трежер-Айленд, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист. Двукратный чемпион НБЛ (1939—1940).

Ранние годы 
Пол Новак родился 14 марта 1914 года в городе Саут-Бенд (штат Индиана), там же учился в Центральной школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1938 году окончил Университет Нотр-Дам, где в течение трёх лет играл за команду «Нотр-Дам Файтинг Айриш», в которой провёл успешную карьеру под руководством члена баскетбольного Зала славы Джорджа Кеогана. При Новаке «Файтинг Айриш» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат конференции Independent, однако в сезоне 1935/1936 годов стали чемпионами Хелмс Фундэйшн, проиграв всего две игры из 24-х. Три года подряд включался во всеамериканскую сборную NCAA (1936—1938). Его одноклубниками были Джон Моир, а также будущие тренеры Джордж Айрленд (чемпион NCAA сезона 1962/1963 годов) и Рэй Мейер (член баскетбольного Зала славы). В 1994 году Пол Новак был включён в баскетбольный Зал Славы Индианы.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции центрового. В 1938 году Пол Новак заключил соглашение с командой «Акрон Файрстоун Нон-Скидс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже выступал за команды «Толидо Джим Уайт Шевролетс» (НБЛ) и «Филадельфия СФХАс» (АБЛ). Всего в НБЛ провёл 4 сезона. В сезонах 1938/1939 и 1939/1940 годов Новак, будучи одноклубником Джерри Буша, Джека Озберна, Ховарда Кейбла и опять же Джона Моира, стал двукратным чемпионом НБЛ в составе «Акрон Файрстоун Нон-Скидс». Всего за карьеру в НБЛ Пол сыграл 60 игр, в которых набрал 249 очков (в среднем 4,2 за игру). Помимо этого Новак в составе «Файрстоун Нон-Скидс» два раза участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, но без особого успеха.

Смерть 
Во время Второй мировой войны ему пришлось на четыре года прервать свои спортивные выступления (1942—1946). Пол Новак умер 10 января 1983 года на 69-м году жизни в городе Трежер-Айленд (штат Флорида).

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Акрон Файрстоун Нон-Скидс»
Игроки «Толидо Джим Уайт Шевролетс»
Игроки «Филадельфия СФХАс»